Юрий Первый может означать:

 Юрий I Долгорукий (1090-е — 1157) — князь ростово-суздальский, Великий князь Киевский (1149—1151), основатель Москвы (1147).
 Юрий Ингваревич (уб. 21 декабря 1237) — великий князь Рязанский в 1235—1237, возглавивший противостояние монголам.
 Юрий I Шубич (хорв. Juraj I Šubić; ум. 1303) — хорватский дворянин, правитель Далмации.
 Юрий I Львович (ок. 1252 (1262) — 1308 (1316)) — князь Белзкий (1269—1301), князь Галицко-Волынский (с 1301), король Галицкой Руси (с 1305).
 Юрий I Московский (1281—1325) — московский князь в 1303—1325.
 Юрий I Углицкий — князь Углицкий (1302—1320) и Ростовский (1316—1320).
 Юрий Тверской (ок. 1400—1425) — великий князь Тверской с 25 октября по 26 ноября 1425.
 Юрий I Слуцкий (1492—1542) — удельный князь Слуцкий и Копыльский (1503—1542).
 Дьёрдь I (Ю́рий I Ра́коци (венг. I. Rákóczi György; 1593—1648) — князь Трансильвании (1630—1648).
 Юрий Гагарин (1934—1968) — первый космонавт (1961).

См. также